Athysanus kan syfta på:

 Athysanus (djur) – ett släkte av insekter
 Athysanus (växter) – ett släkte av växter